Hyoja-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hyoja-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla, 
 Hyoja-dong, Chuncheon, stadsdel i Chuncheon,  Gangwon, 
 Hyoja-dong, Goyang, stadsdel i Goyang,  Gyeonggi,